EBW est un code qui peut signifier :
 .

EBW est un sigle qui peut signifier :
 Exploding-bridgewire (detonator) (en français : Détonateur à fil explosant).
Code